Parti japonais de l'innovation (2014)
 Parti japonais de l'innovation (2015)

Homonymie